Чемпионат Таиланда по футболу (; ) — тайская профессиональная лига для ассоциации футбольных клубов. Это высший дивизион страны по футболу. В нём участвует 20 клубов, из которых 5 выбывают в  (называемую также Первым дивизионом). Тайская премьер-лига (с 2016 года — Тай Лига 1) — это корпорация, в которой 20 клубов-участников выступают в качестве акционеров. Сезон длится с марта по октябрь, в нём команды играют 38 туров, в общем по 38 игр в сезоне. Спонсор лиги — Toyota и поэтому официально известна как Toyota Тай лига, ранее — Toyota Тайская премьер-лига. В Тай лиге, большинство игр играются по субботам и по воскресеньям, а некоторые — в течение будних дней.

История 
Перед созданием тайской премьер-лиги высшим уровнем клубного футбола был Королевский Кубок Кора (), который проводился в формате турнира с 1916 по 1995 год. Тайская премьер-лига была создана в 1996 году Футбольной ассоциацией Таиланда с 18 клубами, которые ранее боролись за Королевский Кубок Кора, и игралась в два круга.

Изначально в чемпионате было от 10 до 12 клубов, но в 2007 году он был расширен до 16 клубов. В настоящее время в лиге выступает 18 команд. По завершении каждого сезона три клуба, финишировавших в конце турнирной таблицы, вылетают в .

А также в 2007 году чемпионат Таиланда был полностью объединён с . Чонбури был первым клубом из провинциальной лиги, который стал чемпионом Таиланда в сезоне 2007 года.

Чемпионы Тайской Премьер-лиги

Чемпионы по сезонам

Чемпионы по клубам

Клубы

Стадионы и местонахождение

Бывшие команды ТПЛ 
Бывшие команды Премьер-лиги и их нынешний статус.

Стадионы (2018)

Формат соревнования и спонсорство

Соревнование 
В тайской премьер-лиге играет 20 клубов. В ходе сезона, который длится с марта по октябрь, каждый клуб играет с другими дважды, один раз на их домашнем стадионе и один раз на поле соперников, в общей играя сложности 38 игр. Команды получают три очка за победу и одно очко за ничью. Баллы не начисляются за поражение. Команды ранжируются по сумме очков, затем по личным встречам, разнице мячей, а затем забитым голам. В конце каждого сезона, клуб с наибольшим количеством очков станет чемпион. Если очки равны, то вышеуказанные дополнительные показатели помогут определить чемпиона. При равенстве всех показателей две команды делят одно место. Если у этих мест есть битва за чемпионство, вылет или квалификацию на других соревнованиях, то играется матч плей-офф на нейтральной территории, который определит победителя. Пять команд внизу турнирной таблицы вылетают в первый дивизион, а пятёрка команд из первого дивизиона продвигается на их место.

Квалификация на Азиатские соревнования 
В прошлом чемпион лиги играл в квалификационном плей-офф Лиги чемпионов АФК и в Кубке АФК играл победитель Кубка Таиланда. Но из-за реформ АФК для Лиги чемпионов АФК и изменение формата Кубка АФК, тайский чемпион больше не будет проходить прямую квалификацию за место в Лиге чемпионов АФК. С 2014 у тайских клубов 1 команда автоматически проходит в групповой этап и место в плей-офф у 2 команд: второе место чемпионата и победитель Кубка.

Спонсоры 
У Тайской премьер-лиги был спонсор с 1996 года по 2003 год и снова появился спонсор в 2010 году. Спонсор помогает определить название лиги. В приведенном ниже списке указаны, какие спонсоры были и как при них называлась лига.
 1996—97: Джонни Уокер (Джонни Уокер Футбольная лига Таиланда)
 1998—00: Caltex (Caltex Премьер-лига)
 2001—03: Advanced Info Service (GSM Тайская лига)
 2003—05: Отсутствует (Тайская лига)
 2006—08: Отсутствует (Премьер-лига Таиланда)
 2009: Отсутствует (Тайская премьер-лига)
 2010—2012: Спонсор (Спонсорская Тайская премьер-лига)
 2013—: Toyota (Тойота Тайская премьер-лига)

Призовые деньги 
 Чемпион: 10 000 000 бат
 Вице-чемпион: 2 000 000 бат
 Третье место: 1 500 000 бат
 Четвёртое место: 800 000 бат

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт
 Официальный веб-сайт
 Футбольная ассоциация Таиланда 
 Бутбольная тайская лига
 Футбольная история ассоциации Таиланда 
 Тайская премьер-лига  FIFA
 Тайская премьер-лига
 ThaiPremierLeague.com
 RSSSF.com — Таиланд — Список чемпионов